Osob jménem Jindřich z Rožmberka bylo více:

 Jindřich I. z Rožmberka (1262 – 4. července 1310) – český nejvyšší zemský komorník a purkrabí pražský; dědic pánů z Krumlova 
 Jindřich II. z Rožmberka († 26. srpna 1346 u Kresčaku)
 Jindřich III. z Rožmberka († 28. července 1412) – nejvyšší purkrabí pražský 
 Jindřich IV. z Rožmberka († 25. ledna 1457) – vrchní zemský hejtman ve Slezsku, 2. vladař domu Rožmberského v letech 1451–1457 
 Jindřich V. z Rožmberka (25. června 1456 – 21. května 1489) – 4. vladař domu Rožmberského v letech 1472–1475 
 Jindřich VI. z Rožmberka (14. března 1487 – 16. dubna 1494) 
 Jindřich VII. z Rožmberka (15. ledna 1496 – 18. srpna 1526) – 7. vladař domu Rožmberského v letech 1523–1526

Související články 
 Rožmberkové

Rozcestníky - panovník